Qianxi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qianxi Xian (härad i Kina, Guizhou), 
 Qianxi Xian (härad i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar